Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1986 () проводился в городе Китченер (Онтарио) cо 2 по 9 марта 1986 года. Турнир проводился в 57-й раз. В Онтарио чемпионат проводился в 24-й раз, в Китченере — во 2-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в марте и апреле 1986 в городе Торонто (Канада).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (14-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для команды, которую возглавлял скип Эд Лукович, это была 2-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Расс Ховард). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Barry McPhee).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место. Проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место. В финале встречаются победитель полуфинала и команда, занявшая на групповом этапе 1-е место.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

  команда, на чемпионате мира 1986 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
 Bill Campbell, Jr. ()

Интересные факты 
 В матче сессии 15 () группового этапа между командами Северо-западные территории/Юкон и Онтарио был установлен рекорд мужских чемпионатов Канады по кёрлингу на самый короткий матч — по обоюдному согласию команд матч был прекращён после 4-го энда. Рекорд не превзойдён и на настоящее время (2018 год).

Примечания

Ссылки 
 CCA Stats Archive - 1986 Labatt Brier

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1986

1986
Спортивные соревнования в Китченере
Спорт в Канаде в 1986 году
Март 1986 года